Санкт-Файт-ин-Деферегген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код  —  70 726.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фитус Монитцер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 4 места.
 другие: 4 места.
 Партия ARGE 2000 занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля